Il doppio  dello  Seguros Bolívar Open Barranquilla 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Flavio Cipolla e Paolo Lorenzi hanno battuto in finale Alejandro Falla e Eduardo Struvay 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinali)
  Pablo Galdón /  Eduardo Schwank (quarti di finale)

  Flavio Cipolla /  Paolo Lorenzi (campioni)
  Brian Dabul /  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Seguros Bolívar Open Barranquilla 2011